Ordet konge har flere betydninger:
 Konge – statsoverhoved i et monarki
 Konge (skak) – en skakbrik
 Konge (spillekort) – et spillekort